Egypt steht für:
 Ägypten (englisch)
 Egypt (Schiff), Passagierschiff der britischen Peninsular and Oriental Steam Navigation Company
 Egypt (Stoner Band), eine  Doom-/Stoner Rock Band aus Fargo
 eine Bluesrock-Band aus dem Vereinigten Königreich

Orte im Vereinigten Königreich:
 Egypt (Buckinghamshire), Burnham, Buckinghamshire, Großbritannien

in den Vereinigten Staaten:
 Egypt (Bibb County, Alabama) – nicht mehr existent
 Egypt (Etowah County, Alabama)
 Egypt (Marshall County, Alabama)
 Egypt (Arkansas), im Craighead County
 Egypt (Georgia), im Effingham County
 Egypt (Idaho), im Franklin County
 Egypt (Indiana), im Jasper County
 Egypt (Elliott County, Kentucky) – nicht mehr existent
 Egypt (Jackson County, Kentucky)
 Egypt (Maine), im Hancock County
 Egypt (Massachusetts), im Plymouth County
 Egypt (Chickasaw County, Mississippi)
 Egypt (Holmes County, Mississippi)
 Egypt (New York), im Monroe County
 Egypt (North Carolina), im Beaufort County
 Egypt (Auglaize County, Ohio)
 Egypt (Belmont County, Ohio)
 Egypt (Scioto County, Ohio)
 Egypt (Tuscarawas County, Ohio) – nicht mehr existent
 Egypt (Wood County, Ohio) – nicht mehr existent
 Egypt (Clearfield County, Pennsylvania)
 Egypt (Jefferson County, Pennsylvania)
 Egypt (Lehigh County, Pennsylvania)
 Egypt (Shelby County, Tennessee)
 Egypt (Tipton County, Tennessee)
 Egypt (Leon County, Texas)
 Egypt (Montgomery County, Texas)
 Egypt (Wharton County, Texas)
 Egypt (Vermont), im Caledonia County
 Egypt (Jefferson County, West Virginia)
 Egypt (Summers County, West Virginia) – nicht mehr existent
 Egypt Beach, im Suffolk County, Massachusetts
 Egypt Bend Estates, im Page County, Virginia
 Egypt Corners, im Venango County, Pennsylvania
 Egypt Grove, im Howell County, Missouri
 Egypt Hill, im Copiah County, Mississippi
 Egypt Lake, im Hillsborough County, Florida
 Egypt Mills, im Pike County, Pennsylvania
 Egypt Shores, im Williamson County, Illinois

im NRHP gelistete Objekte:
 Egypt Catholic Church and Rectory, in Egypt, Ohio, ID-Nr. 79003455
 Egypt Lane Historic District, in East Hampton, New York, ID-Nr. 88001031

Siehe auch:
 Egypt Township